Ostaszewo (Koejavië-Pommeren), een plaats in de Poolse gemeente Łysomice
Ostaszewo (gemeente), een Poolse gemeente in de woiwodschap Pommeren
Ostaszewo (Pommeren), een plaats in deze gemeente